«Unlocked» — другий студійний альбом румунської поп-співачки Александри Стан. Реліз відбувся 27 серпня 2014 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Історія релізів 
Цифрове завантаження

Фізичне видання

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Александри Стан 

Альбоми Александри Стан